Il singolare del torneo di tennis Penza Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Benedikt Dorsch che ha battuto in finale Michail Ledovskich 7-5, 5-7, 6-1.

Teste di serie 

 Dudi Sela (quarti di finale)
 Nathan Healey (secondo turno)
 Michail Ledovskich (finale)
 Robert Smeets (secondo turno)

 Michael Lammer (quarti di finale)
 Gouichi Motomura (primo turno)
 Denis Istomin (quarti di finale)
 Benedikt Dorsch (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Penza Cup 2007